Buffalo Springs – centro abitato del Texas
Buffalo Springs – lago a Buffalo Springs, Texas
Buffalo Springs – comunità non incorporata della contea di Clay (Texas)
Buffalo Springs – comunità non incorporata della contea di Mecklenburg (Virginia)
Buffalo Springs – comunità non incorporata della contea di Nelson (Virginia)
Riserva Nazionale di Buffalo Springs – area protetta nel distretto di Isiolo della Provincia Orientale (Kenya)